Пуше, Жорж (1833—1894) — французский врач и зоолог, сын Феликса-Архимеда Пуше.
 Пуше, Феликс Архимед (1800—1872) — французский врач и натуралист.

См. также 
 Пуш, Георг Готлиб (1790—1846) — немецко-польско-российский геолог, палеонтолог.

Примечания